Le dragon rouge, symbole national du pays de Galles.
 Dragon rouge, un alcool aux vertus prétendument régénératrices.
 Red Dragon, un film américain de Phil Rosen sorti en 1945.
 Dragon rouge, un roman de Thomas Harris, paru en 1981.
Dragon rouge, l'adaptation cinématographique de ce roman par Brett Ratner (2002).
Dragon rouge, un ordre magique fondé et dirigé par Thomas Karlsson.
Dragon rouge, un magazine bimestriel traitant de jeux de rôle.
Opération Dragon rouge, opération militaire belge au Congo en 1964.
 Dragon Rouge, un tome de la série de bande dessinée Jour J (2015)
 Dragon rouge, un projet d'envoi d'une sonde sur mars, porté par Elon Musk, préalablement à une opération de colonisation de la planète rouge.

Voir aussi Grand Dragon Rouge, une série d’aquarelles de William Blake.

Homonymie de titre